Schönbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Schönbauer (1885–1966), österreichischer Politiker (Landbund)
 Franz Schönbauer (1886–1932), Direktor des Wiener Wilhelminenspitals
 Leopold Schönbauer (1888–1963), österreichischer Chirurg, Krebsforscher und Politiker (ÖVP)